La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), es una entidad sin fines de lucro que fue creada en Buenos Aires en junio del 2006 . CADER es una asociación sin fines de lucro que nuclea a empresas del sector de las energías renovables. Es un actor clave que facilita el diálogo y los proyectos para el desarrollo actual y futuro de emprendimientos energéticos. Está compuesta por firmas de origen nacional e internacional y es la asociación más representativa del sector:
Bioenergías, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, solar concentrada, bioenergías, hidráulica, mareomotriz, y todas las formas de energías renovables de la Argentina. 

Santiago Sajaroff es el presidente de la Comisión Directiva, cuyo mandato rige hasta finales de 2023. 

Actualmente, la Cámara cuenta con más de 120 miembros asociados.

Es el principal órgano de coordinación que interactúa con una amplia gama de actores, tanto del sector público como privado, además de instituciones académicas. 

En la página web de CADER se puede conocer el detalle de los socios que la compone: www.cader.org.ar

Objetivos de CADER:
  Promover la libre empresa, la economía de mercado.
  Apoyar el desarrollo económico de las energías renovables dentro del ámbito de la República Argentina.
  Promover el desarrollo de la industria de forma sustentable.
  Contribuir al menor consumo de recursos fósiles.
  Contribuir a la formación de profesionales con conocimientos sólidos y de valor para las energías renovables en la Argentina.

Comisión Directiva:

Presidente: SANTIAGO SAJAROFF

Vicepresidente: FAVIO JEAMBEUT

Secretario: ALICIA PEREZ CARBALLADA

Tesorero: MARTIN PARODI

Vocales titulares: CLARA PETRELLI - HORACIO PINASCO - MANUEL RON - MARTIN DAPELO - OSCAR BALESTRO - AGUSTIN SIBOLDI

Vocales Suplentes: JORGE AYESTARAN - FRANCISCO DELLA VECCHIA - ALEJANDRO PARADA - MARCELO LANDO - MARCELO ALVAREZ - LUCIANO MASNU

Revisor de Cuentas: OMAR DIAZ

Revisor de Cuentas Suplente: JOSE CARLOS CUEVA

La Cámara actúa como eje central de formación y desarrollo, fomentando el crecimiento de la industria Argentina del sector, por medio de leyes prácticas y atractivas para la inversión, el desarrollo de lazos de unión entre los socios participantes.

Historia 

El 18 de marzo de 2008, la Cámara amplia formalmente su denominación desde el inicial “Cámara Argentina de Biocombustibles” a “Cámara Argentina de Energías Renovables”, nombre que conserva hasta la fecha.

El principal objetivo de esta decisión fue el de extender los servicios y los valores globales de la Cámara a otras actividades afines que aún no contaban con una representación lo suficientemente sólida y organizada. En el mismo acto se decidió la creación de los comités de energía eólica, energía solar y biomasa.

Enlaces externos 
 http://www.cader.org.ar
 http://www.cader.org.ar/quienes-somos/
 https://www.linkedin.com/company/camara-argentina-de-energias-renovables/

Referencias 

Organizaciones ecologistas
Energias Renovables
Organizaciones fundadas en 2006
Energías renovables en Argentina